Vierne  peut désigner :

Patronymes 

 Jean-Jacques Vierne (1921-2003) est un réalisateur français.
 Louis Vierne (1870-1937) est un compositeur français. 
 René Vierne (1878-1918) est un organiste et compositeur français.
 Simone Vierne (1932-2016 ) est une universitaire et vernienne française.
Patronyme français